Brandsen steht für:

 Brandsen (Buenos Aires), eine Stadt im argentinischen Gran Buenos Aires

Brandsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ted Brandsen (* 1959), niederländischer Balletttänzer und Choreograph